Арда́нт () — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр. Входит в состав округа Шатору.

Код INSEE кантона — 3602. Всего в кантон Ардант входят 12 коммун, из них главной коммуной является Ардант.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 16 352 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Ардант
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр